Het kiesarrondissement Limburg werd opgericht door een decreet van de Vlaamse regering uitgevaardigd in 2011 Het beslaat de gehele provincie Limburg en dit met de bedoeling voor de provincieraadsverkiezingen de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

Tot 2006 was Limburg onderverdeeld in 3 kiesarrondissementen: Hasselt, Maaseik en Tongeren en 13 provinciedistricten: Neerpelt, Peer, Bree, Maaseik, Maasmechelen, Bilzen, Tongeren, Borgloon, Sint-Truiden, Hasselt, Beringen, Herk-de-Stad en Genk.

Vanaf de verkiezingen van 2012 is de provincie onderverdeeld in slechts 8 districten: Hasselt, Genk, Neerpelt en Beringen blijven ongewijzigd samenvallen met het gelijknamig kanton. Volgende kantons werden toegevoegd bij een provinciedistrict: Bree bij Peer, Borgloon en Herk-de-Stad bij Sint-Truiden, Bilzen bij Tongeren en Maaseik bij Maasmechelen.

Verkiezingsresultaten

Federale Verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Tot en met 1991 werden de zetels voor de Federale Kamer in de provincie Limburg toegekend op het niveau van het arrondissement Hasselt en de samengevoegde arrondissementen Tongeren en Maaseik. Voor de resultaten van 1995 en 1999 geldt dat tengevolge de kieshervorming van 1993 deze arrondissementen werden samengevoegd tot een kiesarrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik, wat overeenkwam met de volledige provincie Limburg. Vanaf 2003 werd dit de kieskring Limburg genoemd (zie daar).

Kiesresultaten van 1968 tot 1991: Kiesarrondissement Hasselt 
 (*)1974: Zwartberg (0,43%) / 1991: PVCS (0,26%) /

Kiesresultaten van 1968 tot 1991: Kiesarrondissement Tongeren-Maaseik 
 (*)1985: Sdu-usd (0,18%), PW (0,12%) / 1991: PVCS (0,26%) /

Kiesresultaten van 1995 tot 1999: Kiesarrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik 
 (*)1995: W.O.W. (0,68%), A.O.V. (0,18%), N.W.P.  (0,18%), VVP (0,15%) / 1999: PNPb  (0,8%), SoLiDe  (0,26%) /

Provincieraadsverkiezingen 
Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 63 zetels toegewezen. Voorheen waren dat er 36 voor het arrondissement Hasselt, 21 voor het arrondissement Maaseik en 18 voor het arrondissement Tongeren van de 75 voor de hele provincie.

Limburg
Politiek in Limburg (België)